Alexiou ist der Familienname folgender Personen:

 Elli Alexiou (Έλλη Αλεξίου; 1894–1988), griechische Schriftstellerin
 Haris Alexiou (Χάρις Αλεξίου, eigentlich Charíklia Roupáka, Χαρίκλεια Ρουπάκα; * 1950), griechische Sängerin
 Ioannis Alexiou (Γιάννης Αλεξίου; * 1984), griechischer Fußballspieler
 Margaret Alexiou (Μάργαρετ Αλεξίου), britische Neogräzistin, Byzantinistin und Komparatistin
 Stylianos Alexiou (Στυλιανός Αλεξίου; 1921–2013), griechischer Klassischer Archäologe, Neogräzist und Byzantinist